The Outlaw's Revenge est le titre de plusieurs films :
 The Outlaw's Revenge, film muet américain réalisé par Christy Cabanne, sorti en 1915 ;
 The Outlaw's Revenge, film muet américain réalisé par Otis Thayer, sorti en 1921.